Mahlberg (Baden-Württemberg),  een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Mahlberg (Bad Münstereifel), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen